Крашени́нников () — російське прізвище, утворене від крашенинник («фарбувальник тканин»).

Особи 
 Крашениников Авенір Донатович — радянський письменник.
 Крашенинников Аркадій Федорович (нар. 1922) — мистецтвознавець.
 Крашенинников Володимир Дмитрович — російський актор.
 Крашенинников Євгеній Олексійович (1951—2013) — російський юрист.
 Крашенинников Іван Федотович (1909—1976) — Герой Радянського Союзу.
 Крашенинников Ілля Сергійович (1847—1922) — російський сенатор, член Державної Ради.
 Крашенинников Іпполит Михайлович — радянський ботанік і географ.
 Крашенинников Микола Олександрович — російський письменник-белетрист.
 Крашенинников Микола Сергійович (1857—1918) — російський сенатор, член Державної Ради.
 Крашенинников Михайло Микитович (1865—1932) — російський філолог.
 Крашенинников Михайло Миколайович (1848 — кін. 1920-х) — підприємець і громадський діяч.
 Крашенинников Олександр Миколайович (1948—2012) — російський письменник.
 Крашенинников Павло Володимирович — російський міністр юстиції.
 Крашенинников Петро Іванович — російський продавець книжок, видавець.
 Крашенінніков Сергій Іванович (нар. 1963) — український джазовий музикант, піаніст.
 Крашенінніков Сергій Михайлович (1895—1987) — український та американський зоолог.
 Крашенинников Сергій Петрович (1811—1870) — російський письменник.
 Крашенинников Степан Петрович — мандрівник, етнограф, картограф; дослідник Камчатки
 Крашенинников Федір Геннадійович (нар. 1976) — російський політичний публіцист.
 Крашенинников Федір Миколайович (1869—1938) — російський ботанік.
 Крашенинников Федір Павлович (1898—1979) — російський актор.
 Крашенинников Юрій Юрійович (нар. 1984) — російський футболіст.

 Бухта Крашенинникова
 Мінуарція Крашенинникова — рослина, занесена у Червону книгу
 Мис Крашенинникова на Карагінському острові
 Острів Крашенинникова
 Гора Крашенинникова

Літературний персонаж 
 Сергій Крашенинников, «Крош» — персонаж книг Анатолія Рибакова.

Див. також 
 Крашенинникова

Російські прізвища